Le navigateur Vasco de Gama écrit en portugais.

Toponyme 

 Vasco da Gama un quartier de Rio de Janeiro ;
 Vasco da Gama une ville de l'État de Goa en Inde ;
 Un pont sur le Tage, situé au Portugal.

Clubs sportifs 
Associação Desportiva Vasco da Gama basé à Rio Branco dans l'État de l'Acre ;
Club de Regatas Vasco da Gama basé à Rio de Janeiro dans l'État de Rio de Janeiro ;
Vasco da Gama Futebol Clube basé à São Luís dans l'État du Maranhão (club disparu) ;
Le Futebol Clube Paços de Ferreira, anciennement FC Vasco de Gama, est un club de football portugais ;
Club de Regatas Vasco da Gama: club brésilien de basket-ball basé à Rio de Janeiro.

Navires 

Le Vasco de Gama, un croiseur cuirassé (1876)
Le Vasco da Gama, un paquebot (1961)
La Classe Vasco da Gama, une série de trois frégates commandée par la Marine portugaise (années 1990).